John Owen kan syfta på bland andra:

 John Owen (epigramdiktare)
 John Owen (guvernör)
 John Owen (teolog)
 John Owen (präst)
 John Owen (schack) 1827 - 1901